|-
| 150101 - || 2428 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150102 - || 3503 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150103 - || 4262 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150104 - || 5007 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150105 - || 5062 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150106 - || 5084 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 150107 - || || 7 de novembre de 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 150108 - || || 22 d'agost de 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 150109 - || || 6 de març de 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 150110 - || || 2 de març de 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 150111 - || || 6 d'octubre de 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 150112 - || || 6 d'octubre de 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 150113 - || || 4 de novembre de 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 150114 - || || 5 de novembre de 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150115 - || || 24 de setembre de 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150116 - || || 19 de març de 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 150117 - || || 19 de març de 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 150118 - || || 18 de setembre de 1993 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 150119 - || || 13 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150120 - || || 9 d'octubre de 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150121 - || || 5 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150122 - || || 12 de febrer de 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 150123 - || || 10 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150124 - || || 12 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150125 - || || 12 d'agost de 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150126 - || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150127 - || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150128 - || || 28 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150129 - || || 8 de novembre de 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 150130 - || || 8 de gener de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150131 - || || 29 de gener de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150132 - || || 24 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150133 - || || 26 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150134 - || || 26 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150135 - || || 27 d'octubre de 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 150136 - || || 14 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150137 - || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150138 - || || 16 de novembre de 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 150139 - || || 23 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150140 - || || 16 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150141 - || || 16 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150142 - || || 16 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150143 - || || 12 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150144 - || || 14 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150145 Uvic || || 23 de gener de 1996 || NRC-DAO || D. D. Balam
|-
| 150146 - || || 12 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150147 - || || 12 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150148 - || || 20 de març de 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| 150149 - || || 15 de maig de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150150 - || || 6 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150151 - || || 7 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150152 - || || 5 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150153 - || 1997 AB || 1 de gener de 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 150154 - || || 5 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150155 - || || 11 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150156 - || || 11 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150157 - || || 11 d'abril de 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 150158 - || || 29 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150159 - || || 1 de maig de 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 150160 - || || 30 de juliol de 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 150161 - || || 11 d'agost de 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 150162 - || 1997 SO || 20 de setembre de 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 150163 - || || 29 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150164 - || || 2 d'octubre de 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 150165 - || || 29 d'octubre de 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 150166 - || || 21 de novembre de 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 150167 - || || 3 de desembre de 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 150168 - || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150169 - || || 29 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150170 - || || 25 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150171 - || || 26 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150172 - || || 23 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150173 - || || 26 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150174 - || || 25 de febrer de 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 150175 - || || 1 de març de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150176 - || || 3 de març de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150177 - || 1998 FR || 18 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150178 - || || 22 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150179 - || || 27 de març de 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 150180 - || || 28 de març de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 150181 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150182 - || || 2 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150183 - || || 21 d'abril de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 150184 - || || 23 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150185 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150186 - || || 28 de maig de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150187 - || || 21 de juny de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150188 - || || 27 de juny de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150189 - || || 26 de juny de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150190 - || || 22 d'agost de 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 150191 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150192 - || || 30 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150193 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150194 - || || 26 d'agost de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150195 - || || 26 d'agost de 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 150196 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150197 - || || 13 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150198 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150199 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 150200 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0